Джордж Кэмпбелл (; 1 февраля 1878, Оринджвилл — 4 ноября 1972, Оранджвилль) — канадский игрок в лакросс, чемпион летних Олимпийских игр 1908.

На Играх 1908 в Лондоне Кэмпбелл участвовал в мужском турнире, в котором его сборная заняла первое место, выиграв в единственном матче у Великобритании.

Ссылки 
 Джордж Кэмпбелл на sports-reference.com 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1878 году
Родившиеся 1 февраля
Умершие в 1972 году
Умершие 4 ноября
Чемпионы летних Олимпийских игр 1908 года
Игроки в лякросс Канады
Игроки в лякросс на летних Олимпийских играх 1908 года
Олимпийские чемпионы от Канады
Олимпийские чемпионы по лякроссу